Slaget om Rostov kan avse tre slag på östfronten under andra världskriget runt staden Rostov-na-Donu vid Azovska sjön:

Slaget om Rostov (1941) – tyska 1:a pansararmén erövrade staden men drevs ut av sovjetiska 37:e armén
Slaget om Rostov (1942) – tyska 17:a armén erövrade staden
Slaget om Rostov (1943) – sovjeterna återerövrade staden